Амигаса  — традиционный головной убор в Японии, коническая широкополая крестьянская шляпа, сплетённая из рисовой соломы. В случае, если такая шляпа изготовлена из осоки, она называется .
 Амигаса (оружие) — средневековое японское клинковое холодное оружие (соломенная шляпа со спрятанным в ней кольцеобразным лезвием)
 Амигаса — тюремный головной убор, использовавшийся в тюрьмах Японской империи до капитуляции Японии в сентябре 1945 года. Представлял собой доходивший до плеч плетёный из соломы колпак с небольшими отверстиями напротив глаз, носа и рта, которые были закрыты тканью или плотной матерчатой сетью — его надевали, чтобы выведенные из камеры заключённые не могли смотреть по сторонам и не видели друг друга.

Примечания